DMZ kan syfta på:

 DMZ - en militär och folkrättslig term, se Demilitariserad zon
DMZ - en landremsa tvärs över Koreahalvön, se Koreas demilitariserade zon
DMZ (Internet) - en nätverksteknik på datorområdet.
DMz (tidskrift) - en svensk tidskrift